Luso pode ser um adjectivo ou prefixo, que indica origem portuguesa ou de língua portuguesa. Pode também ter outros significados:

Mitologia 
 Luso (mitologia) - personagem mitológica, suposto filho ou companheiro de Baco, fundador da Lusitânia

Geografia 

 Luso - freguesia portuguesa do concelho da Mealhada
 Lwena - antiga vila do Luso em Angola

Desporto 
 Luso Futebol Clube - clube português de Futebol da cidade do Barreiro

Desambiguação